Debono ist der Familienname folgender Personen:

 Darren Debono (* 1974), maltesischer Fußballspieler
 Freddie Debono (* 1944), maltesischer Fußballtorhüter
 Giovanna Debono (* 1956), maltesische Politikerin (PN)
 Myriam Spiteri Debono, maltesische Politikerin (MLP)